Billy the Kid, surnom de Henry McCarty ( - ), est un célèbre hors-la-loi du Wild West américain. Il a inspiré de nombreuses œuvres :

Cinéma 
 Billy the Kid (), film américain de King Vidor (1930) ;
 Billy the Kid le réfractaire (), film western américain de David Miller et Frank Borzage (1941) ;
 J'ai tué Billy le Kid (), film western américain de William Berke (1950) ;
 Billy the Kid contre Dracula (), film américain de William Beaudine (1966) ;
 Pat Garrett et Billy le Kid (), film américain de Sam Peckinpah (1973).

Télévision 
 Requiem for Billy the Kid, film-documentaire français d'Anne Feinsilber, sorti en 2007.
Requiem for Billy the Kid, album de Claire Diterzi sorti en 2007, bande originale du film homonyme.
 Billy the Kid, série créée par Michael Hirst (2022).

Bande dessinée 
 Billy the Kid, un album de Lucky Luke.

Musique 
 Billy "The Kid" Emerson, un chanteur de rhythm and blues américain ;
 Billy the Kid, un ballet écrit en 1938 par le compositeur Aaron Copland et le chorégraphe Eugene Loring ;
 Billy the Kid, album de Kat Onoma, sorti en 1992 ;
 Pat Garrett and Billy the Kid, album de Bob Dylan, sorti en 1973.

Voir aussi